El término buril puede hacer referencia a:

Buril, herramienta de grabado.
Buril. En Tipología lítica (Arqueología) es un instrumento lítico que servía para diversas labores productivas a lo largo de la Edad de Piedra.
Buril. Constelación más habitualmente conocida como Caelum.